Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 2003 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме чемпиона и вице-чемпиона страны. Чемпион лигильи квалифицировался в Кубок Либертадорес 2004, вице-чемпион — в Южноамериканский кубок 2004.

Таблица

Матчи

Тур 1
Депортиво 2-1 Дефенсор
Мирамар 2-2 Серро
Данубио 2-2 Феникс
Уондерерс 1-3 Ливерпуль

Тур 2
Дефенсор 1-1 Серро
Данубио 2-1 Уондерерс
Феникс 0-0 Депортиво
Ливерпуль 3-1 Мирамар

Тур 3
Ливерпуль 0-0 Серро
Уондерерс 2-0 Мирамар
Дефенсор 0-1 Феникс
Данубио 2-0 Депортиво

Тур 4
Серро 1-0 Уондерерс
Депортиво 2-1 Ливерпуль
Феникс 1-0 Мирамар
Дефенсор 6-1 Данубио

Тур 5
Уондерерс 2-2 Депортиво
Дефенсор 1-1 Мирамар
Ливерпуль 1-1 Данубио
Феникс 0-1 Серро

Тур 6
Уондерерс 1-3 Феникс
Ливерпуль 1-0 Дефенсор
Данубио 2-1 Мирамар
Серро 0-0 Депортиво

Тур 7
Депортиво 2-0 Мирамар
Дефенсор 1-1 Уондерерс
Данубио 0-0 Серро
Феникс 1-0 Ливерпуль

Матч за 2-е место
Депортиво 1-2 Данубио

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая